Cinema:
 Bottoms Up (pel·lícula de 1934), comèdia musical esatunidenca, dirigida per David Butler i protagonitzada per Spencer Tracy, Pat Paterson i John Boles
 Bottoms Up (pel·lícula de 1960), comèdia britànica, dirigida per Mario Zampi i protagonitzada per Jimmy Edwards, Arthur Howard i Martita Hunt
 Bottoms Up (pel·lícula de 2006), comèdia romàntica estatunidenca, dirigida per Erik MacArthur i protagonitzada per Jason Mewes, David Keith i Paris Hilton